Le Chevreau imprudent (titre original : Goat in the garden) est un roman pour enfants écrit par Lucy Daniels et illustré par William Geldart, publié en Angleterre aux éditions Hodder Children's Books en 1994 puis France aux éditions Bayard Jeunesse en 2000.

Résumé 
Cathy fait la connaissance de Lydia, une éleveuse de chèvres qui vit seule en haut d'une colline, près de Welford. Un de ses chevreaux, Houndini (En référence au célèbre Harry Houdini), s'échappe régulièrement pour aller grignoter les fleurs de la propriété du châtelain du village, Sam Western. Celui-ci tente d'empoisonner l'animal en lui faisant manger une plante toxique...

Éditions 
Édition petit format : Bayard Jeunesse Poche, Collection S.O.S Animaux,n°306, 2000 .

Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman britannique paru en 1994
Chèvre dans la littérature